Fetschin Colyn ist der Name folgender Personen:

* Fetschin Colyn († 1472), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Aachen
 Fetschin Colyn († um 1505), deutscher Schöffe und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Aachen